Tegella är ett släkte av mossdjur som beskrevs av Levinsen 1909. Tegella ingår i familjen Calloporidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Mossdjur
Tegella